La Coupe d'Abkhazie de football est une compétition de football à élimination directe, organisée annuellement par la  (FFA).

Histoire

Palmarès

Bilan par clubs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Supercoupe d'Abkhazie de football
 Championnat d'Abkhazie de football

Fondation en 1994
Compétition fondée en 1994

Compétition de football en Abkhazie